Karomama peut désigner :
 Karomama I ou Karoma II, une reine égyptienne, mariée à Osorkon II ;
 La Statue de la divine adoratrice Karomama, une statue en bronze représentant une prêtresse.